Torneros puede hacer referencia a:

España 
Torneros de la Valdería, localidad del municipio de Castrocontrigo en la provincia de León;
Torneros del Bernesga, localidad del municipio de Onzonilla en la provincia de León;
Torneros de Jamuz, localidad del municipio de Quintana y Congosto en la provincia de León;
Los Torneros (Aller), lugar de la parroquia de Morea/Moreda en el concejo de Aller en Asturias;
Los Torneros de l'Oyanco, lugar de la parroquia de Morea/Moreda en el concejo de Aller en Asturias;
Torneros (Lena), lugar de la parroquia de Muñón Fondero en el concejo de Lena, Asturias;
Los Torneros (Mieres), lugar de la parroquia de Santa Rosa en el concejo de Mieres, Asturias;
Canillas de Torneros, localidad del municipio de Matilla de los Caños del Río en la provincia de Salamanca;
 Sierra de Torneros (Sierra de las Villuercas), sistema montañoso de la Sierra de las Villuercas, Montes de Toledo, en la provincia de Cáceres.
 Sierra de Torneros (Sierra de Saceruela), sistema montañoso de la Sierra de Saceruela, Montes de Toledo, en la provincia de Ciudad Real.
 Arroyo de Torneros, cauce fluvial afluente de la Garganta de Decuernacabras que vierte sus aguas al río Tajo.
 Arroyo de los Torneros, cauce fluvial afluente del río de las Navas y este del río Bullaque, que vierte sus aguas al río Guadiana.

Estados Unidos 
 Torneros Creek, cauce fluvial afluente del río Grande.

México 
 Torneros (México), localidad del municipio Ayotlán, estado de Jalisco.